Mistrzostwa Świata w Amp Futbolu 2018 – piąta oficjalna (szesnasta wliczając turnieje nieoficjalne) edycja ampfutbolowych mistrzostw świata, która odbyła się w Meksyku w dniach 27 października-4 listopada 2018. Jego zwycięzcą została po reprezentacja Angoli, która pokonała w finale Turcję. Trzecie miejsce zdobyła Brazylia.

Uczestnicy

Podział na koszyki
W turnieju udział miały wziąć 24 reprezentacje narodowe, które rozlosowano do sześciu czterozespołowych grup. W turnieju jednak nie wystąpiły ostatecznie reprezentacje Ghany i Liberii.

Mecze

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Klasyfikacja drużyn z trzecich miejsc

Mecze o miejsca 17-22

Grupa A (o miejsca 17-19)

Grupa B (o miejsca 20-22)

Runda finałowa

1/8 finału

Mecze o miejsca 9-16

Ćwierćfinały

Mecze o miejsca 13-16

Mecze o miejsca 9-12

Mecze o miejsca 5-8

Półfinały

Mecz o 15. miejsce

Mecz o 13. miejsce

Mecz o 11. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Finał

Linki zewnętrzne 
  Profil imprezy na portalu Facebook

Uwagi

Przypisy 

Rozgrywki reprezentacyjne w amp futbolu